

Anno 
 567 o 567 a.C.

Codici 
 567  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chions, in provincia di Pordenone

Matematica 
 567 – numero